Остановка сердца — внезапное и полное прекращение эффективной деятельности сердца с наличием или отсутствием биоэлектрической активности, угрожающее жизни. Также может означать:

 «Остановка сердца» — девятая серия восьмого сезона британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто». Серия также известна под названием «Плоскость»